

Toponymie

Brook Park est une ville de l'État du Minnesota
 Brook Park Township est un township de l'État du Minnesota
 Brook Park est une ville de l'État de l'Ohio